La competizione della Carabina 50 metri tre posizioni di tiro a segno ai Giochi della XIX Olimpiade si è svolta il giorno 21 ottobre 1968 al  Poligono Vicente Suárez di Città del Messico.

Risultato
120 colpi divisi in tre riprese a terra, in ginocchio e in piedi, ogni ripresa divisa in quattro serie da 10 colpi, bersaglio a 50 metri.

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

C2